NGC 3896 (другие обозначения — UGC 6781, MCG 8-22-8, ZWG 243.9, KCPG 302B, PGC 36897) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3896 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3896 в группу также входят ещё 42 галактики.

Состоит во взаимодействующей паре с галактикой NGC 3983.

Примечания 

 

3896
Большая Медведица (созвездие)